Уједињено Краљевство учествовало је на 35. Европском првенству у дворани 2019 који се одржао у Глазгову, Шкотска, од 1. до 3. марта. Ово је било тридесет пето Европско првенство у атлетици у дворани од његовог оснивања 1970. године на којем је Уједињено Краљевство учествовало, односно учествовало је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Уједињеног Краљевства представљало је 48 спортиста (23 мушкарца и 25 жена) који су се такмичили у 23 дисциплине (11 мушких и 12 женских).

На овом првенству Уједињено Краљевство је заузело 2. место по броју освојених медаља са 12  медаља (4 златних, 6 сребрне и 2 бронзана). У мушкој конкуренцији било је 10. са 3 медаље и то 3 сребрне, док је код жена било 1. са 9 медаља, 4 златне, 3 сребрне и 2 бронзана. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Уједињено Краљевство је са 25 учесника у финалу заузело 1. место са 122,50 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Ричард Килти — 60 м
 Оџи Едобурн — 60 м
 Овен Смит — 400 м
 Камерон Чалмерс — 400 м, 4х400 м
 Алекс Хејдок-Вилсон — 400 м, 4х400 м
 Џејми Веб — 800 м
 Џо Рид — 800 м
 Гај Лирмонт — 800 м
 Роби Фицгибон — 1.500 м
 Нил Горлеј — 1.500 м
 Елиот Џајлс — 1.500 м
 Крис О’Хер — 3.000 м
 Сем Аткин — 3.000 м
 Андреас Војта — 3.000 м
 Ендру Пози — 60 м препоне
 Дејвид Кинг — 60 м препоне
 Џозеф Брајер — 4х400 м
 Томас Сомерс — 4х400 м
 Крис Бејкер — Скок увис
 Ферон Сејерс — Скок удаљ
 Нејтан Даглас — Троскок
 Џулијан Рид — Троскок
 Тим Дакворт — Седмобој

 Жене:
 Аша Филип — 60 м
 Кристал Авуах — 60 м
 Рејчел Милер — 60 м
 Ајлид Дојл — 400 м, 4х400 м
 Амбер Анинг — 400 м, 4х400 м
 Зои Кларк — 400 м, 4х400 м
 Шелајна Оскан-Кларк — 800 м
 Мари Смит — 800 м
 Аделе Трејси — 800 м
 Лора Мјур — 1.500 м, 3.000 м
 Џема Рики — 1.500 м
 Сара Макдоналд — 1.500 м
 Мелиса Кортни — 3.000 м
 Ајлиш Маколган — 3.000 м
 Лави Нилсен — 4х400 м
 Морган Лејк — Скок увис
 Холи Бредшо — Скок мотком
 Абигејл Ирозуру — Скок удаљ
 Јахиша Томас — Скок удаљ
 Џасмин Сајерс — Скок удаљ
 Наоми Огбета — Троскок
 Софи Макина — Бацање кугле
 Амелија Стриклер — Бацање кугле
 Катарина Џонсон-Томпсон — Петобој
 Нјам Емерсон — Петобој

Освајачи медаља (12)

Злато (4) 

 Шелајна Оскан-Кларк — 800 м
 Лора Мјур — 1.500 м
 Лора Мјур — 3.000 м
 Катарина Џонсон-Томпсон — Петобој

Сребро (6) 

 Џејми Веб — 800 м
 Крис О’Хер — 3.000 м
 Тим Дакворт — Седмобој
 Лави Нилсен, Зои Кларк,  Амбер Анинг, Ајлид Дојл — 4 х 400 м
 Холи Бредшо — Скок мотком
 Нјам Емерсон — Петобој

Бронза (2) 

 Аша Филип — 60 м
 Мелиса Кортни — 3.000 м

Резултати

Мушкарци

Седмобој

Жене

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 2019.
Уједињено Краљевство на Европском првенству у атлетици у дворани